Lycia terroraria är en fjärilsart som beskrevs av Krulikovski 1908. Lycia terroraria ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
terroraria